

Nom commun 
Vœu peut faire référence à :
 un des trois vœux religieux traditionnels qui, dans l'Église catholique marquent l'engagement à vivre sa vie suivant l'enseignement du Christ et, plus particulièrement, les Béatitudes :
 Vœu de chasteté
 Vœu de pauvreté 
 Vœu d'obéissance
 Quatrième vœu
 un autre vœu religieux qui est une promesse solennelle faite à Dieu (même si de manière privée) d'une action particulière si une faveur demandée est obtenue. 
 un souhait, éventuellement rituel ou superstitieux, qui dans la fiction peut être exaucé par une créature magique.
 un ex-voto (« d'après le vœu »), la reconnaissance lorsque la faveur a été obtenue.
 Objet votif étrusque
 le vœu de Champagney, demandant l'abolition de l'esclavage des Noirs en France.
 vœu pieux

Toponymie
 Vœu, hameau de Paudy, commune française du département de l'Indre.
 Église du Vœu de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie.